Rondell bezeichnet:

 Rondell, kreisförmiges Befestigungsbauwerk, 
 Rondell (Gartenkunst), kreisförmiges Beet oder Platz in der Gartenkunst
 Rondell (Kaiserhammer), Höhenrücken bei Kaiserhammer
 Rondell (Odenwald), Passhöhe bei Höchst im Odenwald
 Rondell (Oberhof), Obelisk bei Oberhof
 Rondell Sondershausen, Ehrenmal
 Rondell (Gedicht), lyrische Form
 Feste Budiš, auch Rondell, wüste Burg in Tschechien
 Kreisgrabenanlage
 einen neu errichteten Staffagebau und Mittel der Landschaftsarchitektur
 einen Kreisverkehr

Siehe auch:
 Rondelli
 Rondellplatz
 Rondel